«Год соба́ки» () — американский комедийно-драматический фильм сценариста и режиссёра Майка Уайта, главные роли в котором исполнили Молли Шеннон, Лора Дерн, Реджина Кинг, Томас МакКарти, Джош Пэйс, Джон Си Райли и Питер Сарсгаард.

Премьера фильма состоялась 20 января 2007 года на кинофестивале «Сандэнс».

Сюжет 
Пэгги работала секретаршей, но после смерти своей собаки она решает изменить свою жизнь. Она становится веганкой и активисткой в борьбе за права животных.

В ролях

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 2007 года
Фильмы Майка Уайта
Фильмы по сценариям Майка Уайта
Комедийно-драматические фильмы США
Фильмы о собаках
Фильмы о правах животных
Фильмы Plan B Entertainment
Фильмы Paramount Vantage
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы с музыкой Кристофа Бека